Терминатор може се односити на:

 Терминатор, разделна линија осветљености небеских тела
 Терминатор, филмски лик и робот из истоименог филма
филмови:
 Терминатор, филм америчке продукције из 1984. године
 Терминатор 2: Судњи дан, наставак филма Терминатор из 1991. године.
 Терминатор 3: Побуна машина, трећи део филмског серијала из 2003. године
 Терминатор: Спасење, четврти део филмског серијала Терминатор из 2009. године
 Терминатор: Постање, пети део филмског серијала Терминатор из 2015. године
 Терминатор: Мрачна судбина, шести део филмског серијала Терминатор из 2019. године